William Sampson henviser til blandt andre:

 William Sampson (1590?–1636?) – engelsk dramatiker
 William T. Sampson (1840–1902) – amerikansk admiral
 Will Sampson (1933–1987) – amerikansk skuespiller